Усадьба Попова:
 Замок Попова — архитектурный памятник в г. Васильевка Запорожской области
 Усадьба Попова — вилла в посёлке Оленевка, Крым (ныне санаторий «Солнечная долина»)